Erfurth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Erfurth (* 1965), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur 
 Gudrun Erfurth (1939–vor 2009), deutsche Schauspielerin
 Hugo Erfurth (1874–1948), deutscher Photograph
 Katja Erfurth (* 1971), deutsche Choreografin und Tänzerin
 Paul Erfurth (1873–1944), deutscher evangelischer Theologe
 Paul Benjamin Erfurth (1652–1736), Kauf- und Handelsmann, Amtmann im Amt Sittichenbach
 Richard Erfurth (1869–1949), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller
 Sigrid Erfurth (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Mitglied des Hessischen Landtags
 Ulrich Erfurth (1910–1986), deutscher Theaterregisseur, Theaterintendant und Filmregisseur
 Ursula Schmidt-Erfurth (* 1960), österreichische Augenärztin und Hochschullehrerin
 Waldemar Erfurth (1879–1971), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Wilhelm Erfurth (1839–1919), Geheimer Preußischer Landesvermessungsrat
 Wolfgang Erfurth (* 1937), deutscher Politiker (CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter 

Des Weiteren ist Erfurth die Namensgrundform der beiden Dörfer Nassenerfurth und Trockenerfurth in Nordhessen.

Siehe auch:
 Erfurt (Begriffsklärung)